Jošua, sin Nunov - starozavjetni vođa izraelskog naroda

Jošua (knjiga) - sedma knjiga Staroga zavjeta